Енишехир — город и район в турецкой провинции Бурса
 Енишехир — город и район в турецкой провинции Мерсин
 Енишехир-и Фенер — османское название города Ларисы в Греции